«Я убил Марка» — дисс российского рэп-исполнителя Моргенштерна на Oxxxymiron, выпущенный 11 ноября 2022 года на лейбле Bugatti Music в качестве сингла и музыкального видеоклипа. Трек является ответом на дисс Oxxxymiron «Bassline Business», который был выпущен неделей ранее, 29 октября 2022 года.

Создание и релиз

Предыстория 
После выпуска альбома Моргенштерна «Last One», в котором второй трек имел скит, продолжающий фразу Киры из альбома Оксимирона «Горгород», последним был выпущен трек «Bassline Business», представляющий собой ответом на отсылку.

Выход 
«Я убил Марка» был выпущен неделей позже после «Bassline Business». Название песни отсылает на трек Оксимирона «Кто убил Марка?», который вышел 1 ноября 2021 года. В видеоклипе на песню Алишер пародирует на поздние клипы Оксимирона, гуляя с толпой людей на улице, сидя на стуле в темной студии, а также вставляя в клип отрывок из рэп-баттла оппонента против Johnyboy.

Примечания 

Диссы
Песни Моргенштерна
Oxxxymiron
Хип-хоп-песни России
Песни, спродюсированные Palagin
Bugatti Music